Антони-Джибу Миламбо (; родился 3 апреля 2005, Роттердам) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Фейеноорд».

Клубная карьера 
Уроженец Роттердама, начал футбольную карьеру в молодёжной академии местного клуба «ДЕН Мюссхен», после чего перешёл в академию «Фейеноорда». В октябре 2020 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 12 августа 2021 года дебютировал в основном составе «Фейеноорда» в матче Лиги конференций УЕФА против «Люцерна». В возрасте 16 лет и 131 дня стал самым молодым игроком в истории клуба, побив рекорд, ранее принадлежавший Джорджиньо Вейналдуму.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15 и до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Фейеноорд»
 Статистика выступлений за сборную до 15 лет на сайте Ons Oranje
 Статистика выступлений за сборную до 17 лет на сайте Ons Oranje

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Фейеноорд»